Roberval puede referirse a:

Personas 
 Gilles Personne de Roberval (1602 - 1675), matemático y físico francés.
 Jean-François de La Rocque de Roberval o Señor de Roberval (1500 - 1560), Vicerrey de Canadá.

Topónimos 
 Roberval, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Roberval, comuna francesa situada en Oise, Francia.